Прису́тственные места́ — историческое здание на территории Новгородского кремля, построенное в конце XVIII века. Располагается в южной части комплекса.

История 
Здание для губернских Присутственных мест возведено в 1783—1786 гг., архитектор В. С. Поливанов. В 1805 году здание сгорело, восстановлено в 1815—1825 гг. архитектором И. Рогинским с изменением декора фасадов. Во время Великой Отечественной войны здание серьёзно пострадало: обрушилась крыша и перекрытия, во многих местах повреждена штукатурка. Здание восстанавливалось до 1957 года, когда было приспособлено под музей и библиотеку по проекту А. Т. Богоровой. Возведены новые железобетонные перекрытия. В 1970—1990 гг. проводились ремонтно-восстановительные работы под руководством Г. М. Штендера. В здании размещаются экспозиции Новгородского музея-заповедника и областная библиотека.

Архитектура 
Здание имеет прямоугольную в плане форму с тремя ризалитами. Оформление фасадов — в стиле позднего классицизма. Стены первого этажа рустованы. Над оконными проёмами помещены крупные замковые камни. Первоначальное оформление было в стилистике раннего классицизма, присутствовали наличники с ушками, декоративные панно со щитами и глазками.

Примечания 

Новгородский детинец